Wells Fargo Tower (Birmingham), een gebouw in Alabama
 Wells Fargo Tower (Colorado Springs), een gebouw in Colorado
 Wells Fargo Tower (Fort Worth), een gebouw in Texas
 Wells Fargo Plaza, een gebouw in Californië